Crassula coccinea – вид суккулентных многолетних растений рода  семейства , произрастающий в ЮАР.

Описание 
Многолетние кустарники с немногочисленными прямостоячими стеблями высотой до 60 см, маловетвистые; стебли 4-10 мм в диаметре. Листья от яйцевидных до эллиптических, 12-20 x 10-15 мм, острые, с более или менее загнутыми вверх боковыми краями, зеленые, реже коричневато-красные. Соцветие цимозное с немногочисленными дихазиями, цветки обычно сидячие. Чашечка: доли ланцетные, 15-22 мм длиной и обычно разной длины, острые, слегка мясистые, зеленые. Венчик трубчатый, сросшийся в основании, обычно ярко-красный, но бывает и белый с различными оттенками красного.

Распространение 
Южно-Африканская Республика. Суккулентный полукустарник произрастает в основном в субтропическом биоме.

Таксономия 
, первое упоминание в Sp. Pl.: 282 (1753).

Этимология 
Crassula: родовое латинское наименование, означающие «толстый».

coccinea: от  – «алый».

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 
 
 
 
 
 

Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

Примечания

Ссылки 

Суккуленты
Многолетние растения
Флора Африки
Флора Южной Африки